Голенки — название населённых пунктов:

Белоруссия 
 Голенки — деревня в Горецком районе Могилёвской области.

Россия 
 Голенки — деревня в Износковском районе Калужской области.
 Голенки — деревня в Котельничском районе Кировской области.
 Голенки — деревня в Марьяновском районе Омской области.